Hamilton East est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, banlieue de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud

Hamilton East, circonscription fédérale en Ontario de 1904 à 2004
Hamilton East, circonscription provinciale en Ontario de 1894 à 2007
Hamilton East—Stoney Creek, circonscription fédérale en Ontario

, banlieue de Hamilton sur l'île du Nord
, circonscription électorale

Lanark and Hamilton East, circonscription britannique en Écosse

Voir aussi

Homonymie de toponyme